Azkue ist der Familienname folgender Personen:

 Resurrección María de Azkue (1964–1951), spanischer Geistlicher